Termin -{S63}- ima više značenja.

 S-oznake, S63: U slučaju nesreće usled udisanja: izvesti unesrećenog na svež vazduh i omogućiti mu da se povrati
 Mercedes-Benz S-klasa, automobil